

Patronyme 

  (1820–1898), contre-amiral de l'US Navy ;
 Jacob Ammen (1806-1894), brigadier-général américain de l'Union.

Culture et société 
  est le nom de plusieurs navires de l'US Navy.